Cantarini ist der Familienname folgender Personen:

Giorgio Cantarini, italienischer Filmschauspieler
Simone Cantarini gen. Pesarese (1612–1648), italienischer Maler